Imperial kan syfta på:

 Imperial (skivmärke) – ett brittiskt skivmärke producerat 1920-1934
 Imperial (bil) – Chrysler Corporations lyxmärke mellan 1955 och 1975 och 1981–1983
 Imperial (brädspel) – ett brädspel av Mac Gerdts
 Imperial (kortspel), även kallat kejsarpiquet - ett kortspel
 Imperial (rollspel) – en expansionsmodul i ett rollspel med science fantasytema
 Imperialfästningen – en fästning i Dubrovnik i Kroatien 
 Brittiska imperiet – tidigare den officiella benämningen på Storbritanniens kolonialvälde och maktområden

Geografi

Kanada 

 Imperial, Saskatchewan, ort,

USA 

 Imperial (ort i USA, Missouri), Jefferson County, 
 Imperial (ort i USA, Pennsylvania), Allegheny County, 
 Imperial, Kalifornien, ort, Imperial County, 
 Imperial (ort i USA, Texas), Pecos County, 
 Imperial, Nebraska, countyhuvudort, Chase County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar